One Love – album Davida Guetty
 One Love – album Dr. Albana
 One Love – album Glay
 One Love – album Johna Portera
 „One Love” – singel Aiden
 „One Love” – singel Prodigy
 „One Love” – singel Blue
 „One Love” – singel Davida Guetty
 „One Love” – singel Nasa
 „One Love” – singel The Stone Roses
 „One Love” – album polskiego DJ-a i producenta muzycznego Roberta M
 „One Love” – album studyjny jamajskiej sekcji rytmicznej Sly & Robbie